Кубок Англии 1996/97 — 116-й розыгрыш розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал лондонский «Челси», обыгравший в финале на «Уэмбли» «Мидлсбро» со счётом 2:0.

Календарь

Первый раунд 
К клубам, прошедшим раунды квалификации низших дивизионов присоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.
Матчи были сыграны 14, 15 и 16 ноября. Переигровки — 25 и 26 ноября.

Второй раунд 
Матчи были сыграны 6 и 7 декабря. Переигровки — 17 и 23 декабря.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок включаются команды из Чемпионшипа и Премьер-лиги.

Четвёртый раунд 
Матчи были сыграны 25 и 26 января. Переигровка — 4 февраля.

Пятый раунд 
Матчи были сыграны 15 и 16 февраля. Переигровка — 26 февраля.

Шестой раунд 
Матчи были сыграны 8 и 9 марта.
Честерфилд обыграл Рексем в «редком» матче, когда в одной игре стадии четвертьфинала сходятся два представителя второго дивизиона.

Полуфиналы 
Оба полуфинальных матча были сыграны 13 апреля на нейтральных аренах.

Переигровка

Финал 

Финальный матч Кубка Англии прошел 17 мая1997 года на «Уэмбли». Победу в нем одержал лондонский «Челси» обыгравший «Мидлсбро» со счётом 2:0. В этом матче Роберто ди Маттео забил самый быстрый гол в финалах Кубка Англии (43 секунды), побив тем самым рекорд Джеки Милберна (45 секунд), державшийся 43 года. Этот достижение было обновлено в 2009 году Луи Саа из «Эвертона» (27,9 секунд).

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1996
Англия
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Великобритании в 1996 году
Спорт в Великобритании в 1997 году